Sernau ist ein Familien- und Ortsname:

 Lola Humm-Sernau (1895–1990), Sekretärin von Lion Feuchtwanger

 Sernau, bis 1938 Rakowken, Kreis Johannisburg, Ostpreußen, ab 1945 Rakówko, seit vor 2005: Turowo Duże im Powiat Piski, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen
 Sernau (Gemeinde Gamlitz), Katastralgemeinde und Ortschaft von Gamlitz, Steiermark